Niemcy:
 Voerde – dzielnica Ennepetal
 Voerde (Niederrhein) – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Wesel